Кардиналы, возведённые Папой римским Николаем V — 11 прелатов и клириков были возведены в сан кардинала на четырёх Консисториях за восьмилетний понтификат Николая V.

Самой крупной консисторией были Консистория от 20 декабря 1448 года, на которой было возведено шесть кардиналов.

Консистория от 16 февраля 1448 года 
 Антонио Серда-и-Льоскос, O.SS.T., архиепископ Мессины (королевство Сицилия).

Консистория от 20 декабря 1448 года 
 Асторджо Аньези, архиепископ Беневенто (Папская область);
 Латино Орсини, архиепископ Трани (Папская область);
 Ален де Куэтиви, епископ Авиньона (королевство Франция);
 Жан Ролен, епископ Отёна (королевство Франция);
 Филиппо Каландрини, епископ Болоньи (Папская область);
 Николай Кузанский, архидиакон Брабанта, в епархии Льежа (Священная Римская империя).

Консистория от 23 апреля 1449 года 
 Амадей Савойский, епископ Сабины (Савойское герцогство).

Консистория от 19 декабря 1449 года 
 Жан д’Aрси, архиепископ Тарантеза (королевство Франция);
 Луи де Ла Палю, O.S.B., епископ Сен-Жан-де-Морьена (королевство Франция);
 Гийом д’Эстен, O.S.B., архидьякон Меца (королевство Франция).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Николаем V ;
 Кардиналы возведённые папой римским Николаем V;
 Консистория 1448 года (февраль);
 Консистория 1449 года (апрель).

Примечания 

Николай V

Николай V